Василий Антипов:
 Антипов, Василий Геннадьевич (род. 1982) — российский музыкант, лютнист, гитарист. 
 Антипов, Василий Иванович (Василий Эндип; род. 1937) — советский чувашский поэт.